Oenonites honki är en ringmaskart som beskrevs av Eriksson 2000. Oenonites honki ingår i släktet Oenonites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar, och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
honki